Алексе́й I — имя нескольких людей:
 Алексей I Комнин — византийский император с 1081 по 1118 год, основатель династии Комнинов.
 Алексей I Великий Комнин — первый Трапезундский император с 1204 по 1222 год, основатель династии Великих Комнинов.
 Алексей I Михайлович — второй русский царь из династии Романовых.
  Алексей I (старший) — князь Феодоро

См. также 
 Алексий I Симанский — 13-й московский патриарх.
 Алексей — имя.
 Алексей II